Гай Марий Марцелл Октавий Публий Клувий Руф () — римский политический деятель второй половины I века.
                                              
По всей видимости, семья Руфа происходил из Италии, предположительно, из Вероны. Очевидно, он был внуком по материнской линии консула-суффекта 45 года и историка Марка Клувия Руфа. О карьере Руфа известно только лишь то, что в 80 году он занимал должность консула-суффекта.

К нему адресовано два письма Плиния Младшего. В одном он просит Руфа сказать жителям Бетики, что не сможет защитить жителей этой провинции в суде от вымогательств наместника, в во втором корит его за то, что он не хочет публиковать свои произведения.

Примечания

Литература 
 T. J. Cornell. The Fragments of the Roman Historians. Oxford University Press, 2013. р. 553.
 American Philosophical Society. Memoirs of the American Philosophical Society, Объёмы 132—133. American Philosophical Society, 1979. р. 129.